Діксі Дуган (фільм) () — американська кінокомедія режисера Отто Броуера 1943
 Суд над Мері Дуган () — американська драма режисера Байярда Вейллера 1929
 Анхель Серафін Серіче Дуган (1946) — політичний діяч Екваторіальної Гвінеї з квітня 1996 до лютого 2001
 Дерек Дуган (1938 — 2007) — північноірландський футболіст